Lura Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lura Township (Minnesota)
 Lura Township (South Dakota)